Notensystem steht für:

 Notensystem (Musik), ein System aus mehreren (meist fünf) parallelen Linien, in dem die Noten angeordnet werden
 Schulnote, Leistungsbeurteilung von Schülern